Медяник — русская фамилия.

Известные носители 
 Медяник, Владимир Юрьевич (род. 1970) — украинский политик и бизнесмен, народный депутат Украины VII созыва, депутат Луганского горсовета с 2010 года.
 Медяник, Владислав Васильевич (род. 1957) — российский исполнитель шансона.
 Медяник, Вячеслав Анатольевич (род. 1987) — украинский политический деятель.
 Медяник, Светлана Александровна (род. 1961) — советская певица.
 Медяник, Фёдор Тихонович (1869—1907) — атаман Бекешевской станицы, участник русско-китайской и русско-японской войн.
 Медяник, Юрий Владимирович (род. 1983) — российский музыкант-мультиинструменталист и дирижёр.
 Медяник, Яков Прокофьевич (1917—1996) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.

 Медяник, Дэвид (род. 1956) — британский поэт и автор, страдающий от аутизма.